Ziercke ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Ziercke (* 1972), deutscher Handballspieler
 Anika Ziercke (* 1974), deutsche Handballspielerin
 Jörg Ziercke (* 1947), ehemaliger Präsident des deutschen Bundeskriminalamts
 Louis Ziercke (1887–1945), deutscher Maler und Grafiker
 Mia Ziercke (* 2003), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Zierke